Czerwone Wzgórze – wzniesienie na Pogórzu Wałbrzyskim.
 Czerwone Wzgórze – wzniesienie na Wyspie Króla Jerzego.
 Czerwone Wzgórze – nazwa wzgórza i stanowiska archeologicznego w Armenii.